Соревнования в плавании на 200 метров на спине (женщины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе Арена Рода Лейвера в Мельбурне, 30 и 31 марта 2007 года.

Отборочные заплывы начались 30 марта в 12:40 по местному времени (UTC+10). Полуфиналы проводились в тот же день в 20:10, а финал — 31 марта в 19:19.

Медалисты

Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылка
Результаты 

200 м, на спине, женщины